Кейтлин Пиппи (; ) — американская актриса.

Биография 
Кейтлин Пиппи родилась 12 апреля 1993 года в Форт-Худ, штат Техас, США. Детство провела в городе Мун-Тауншип, штат Пенсильвания. Её отец Джон Пиппи — сенатор штата Пенсильвания в 2003—2012 годах, мать Кэти Пиппи — предприниматель. Кейтлин окончила школу искусств Линкольн Парк в Мидленде. В 2015 году окончила Корнеллский университет.

Карьера 
В 2005 году Кейтлин начала свою кинокарьеру с эпизодической роли в сериале «Детектив Монк». В 2007 году снялась в фильме «Зло: не думай об этом». С 2008 по 2013 год она снималась в сериале «Армейские жёны». В 2016 году сыграла в 2 эпизодах сериала «#ЭтоКолледж».

С 2010 по 2013 год Кейтлин играла в женский хоккей на льду в качестве вратаря, выступала за юниорские команды «Питтсбург Пингвинз» (2010—2011) и «Корнелл Биг Рэд» (2011—2013).

В 2018—2019 годах озвучила нескольких персонажей игр «Fallout 76» и «Rage 2».

Фильмография

Примечания

Ссылки